Дмитрий Николаевич Маслов:

 Маслов, Дмитрий Николаевич (1796—1856) — тайный советник, воспитанник Царскосельского лицея пушкинского выпуска.
 Маслов, Дмитрий Николаевич (род. 1974 или 1975) — российский подводник, Герой Российской Федерации.